Жан-Клод Бриали (; 30 марта 1933, Омаль, Алжир — 30 мая 2007, Монтен, Сена и Марна, , Франция) — французский актёр театра и кино.

Биография 
Жан-Клод Бриали родился 30 марта 1933 года в Алжире, в Омале (ныне — Сур Эль Гозлан). Его отец был полковником французской армии. Семья часто переезжала, из-за этого Жан-Клод постоянно менял места учёбы.
Защитив диплом бакалавра в Страсбурге, он там же поступил на курсы драматического искусства, а, став первым на курсе в местной Консерватории, сразу же становится актером Драматического Центра Востока. Вскорости призванный на искренне ненавистную военную службу, Бриали, тем не менее, благодаря ей продвинулся профессионально: в течение двух лет он служит в Кинематографическом Армейском департаменте в Баден-Бадене, немало поднаторев в азах различных кинопрофессий, после чего окончательно делает жизненный выбор. Перебравшись в Париж, он пускается в круговорот богемной жизни в компании Алена Делона и его друзей, при этом живя в комнате без отопления, и подрабатывая грузчиком и официантом в окрестностях ещё существующего Чрева Парижа. Актерские качества тоже не остаются незамеченными: вскоре друзьями талантливого «сына военного», куда больше напоминающего утонченного парижского денди, оказываются Жан Кокто и Жан Марэ, что само по себе оказывается весьма приличной протекцией, и Бриали выходит на парижские сцены.

Тогда же, на провинциальной постановке «Юлия Цезаря» Жана Ренуара, Бриали познакомился с будущими деятелями «новой волны». После демобилизации он сразу дебютировал на театральной сцене. Впервые на экране Жан-Клод Бриали появился в короткометражных лентах «Проделки пастуха» (1956) Жака Риветта и «Всех мальчишек зовут Патриками» (1957) Жана-Люка Годара. Первая роль в полнометражной картине — в «Карманной любви» Пьера Каста. Известность актеру принесли работы в фильмах Клода Шаброля «Красавчик Серж» (1957), «Кузены» (1958), «Щеголи» (1960).

В начале 1960-х годов Жан-Клод Бриали сыграл свои лучшие роли в фильмах режиссёров «новой волны», став одним из её символов: «400 ударов» Ф.Трюффо, «Женщина есть женщина» Ж.-Л. Годара, «Воспитание чувств» А. Астрюка, «Ванина Ванини» Р. Росселини. В 1970—1980-е годы актёр много снимался, хотя и не всегда в главных ролях; среди картин с его участием — «Призрак свободы» Л. Бунюэля, «Барокко» Андре Тешине, «Колено Клер» Э. Ромера, «Робер и Робер», «Одни и другие», «Эдит и Марсель» Клода Лелуша, «Королева Марго» Патриса Шеро.

В 1971 году Жан-Клод Бриали дебютировал как режиссёр, поставив фильм «Шиповник», который получил приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Среди других его авторских картин — «Закрытые ставни», «Редкая птица», «Любовь под дождем».

Как писатель, он с большим успехом опубликовал книги воспоминаний: «Ручей обезьян» («Le ruisseau des singes», 2000) и «Я забыл вам сказать» («J’ai oubli? de vous dire», 2004).

В последние годы жизни Бриали возглавлял парижский театр-варьете «Буфф-Паризьен».

Жан-Клод Бриали умер от рака 30 мая 2007 года в своем доме в городке Монтион.

Бриали был одним из первых актеров Франции, открыто заявивших о своей гомосексуальности.

Фильмография 

 1957 — Трёхколёсный грузовой мотороллер / Le Triporteur
 1957 — Лифт на эшафот / Ascenseur pour l'échafaud
 1957 — Все хотят меня убить / Tous peuvent me tuer
 1958 — Кристина / Christine
 1958 — Красавчик Серж / Le Beau Serge
 1959 — Дорога школяров / Le chemin des écoliers
 1959 — Кузены / Les Cousins
 1959 — Глаза любви / Les Yeux de l’amour
 1961 — Дьявол и десять заповедей / Le Diable Et Les Dix Commandements
 1961 — Женщина есть женщина / Une Femme Est Une Femme
 1961 — Знаменитые любовные истории / Les Amours célèbres
 1961 — Львы на свободе / Les lions sont lâchés
 1961 — Ухажёры / Les Godelureaux
 1962 — Семь смертных грехов — Артур
 1962 — Жаркий суд / La Chambre ardente
 1963 — Замок в Швеции / Château en Suède
 1963 — Цепная реакция / Carambolages
 1963 — Счастливчики
 1964 — Как выйти замуж за премьер-министра / Comment épouser un premier ministre
 1964 — Охота на мужчину / La Chasse à l’homme
 1964 — Карусель / La Ronde
 1964 — Сто кирпичей и черепица / Cent briques et des tuiles
 1967 — Манон-70 / Manon 70
 1968 — Невеста была в чёрном / La mariée était en noir
 1970 — Колено Клер / Le Genou de Claire — Джером
 1970 — Бал графа д’Оржель / Le Bal du comte d’Orgel
 1974 — Призрак свободы / Le Fantôme de la Liberté
 1976 — Святой год
 1976 — Судья и убийца / Le Juge et l’assassin
 1977 — Обвинитель / L’Imprécateur
 1978 — Робер и Робер / Robert Et Robert
 1980 — Банкирша / La Banquière — Пол Систерн
 1981 — Одни и другие / Болеро / Les uns et les autres (Bolero)
 1982 — Смертельная погоня / Mortelle randonnee 1982 — Моцарт (ТВ) / Le comte d’AffiglioIMDb: Mozart (1982) 
 1983 — Эдит и Марсель
 1983 — Дедушка вступает в Сопротивление / Papy fait de la résistance 1983 — Стелла / Stella 1985 — Дерзкая девчонка / L’effrontée 1986 — Следуйте за моим взглядом / Suivez mon regard 1986 — Инспектор Лаварден / Inspecteur Lavardin 1987 — Болезнь любви / Maladie d’amour 1987 — Машенька / Maschenka — Колин 1990 — Откройте, полиция! 2 Ripoux contre ripoux 1994 — Французская женщина / Une femme française — Арно 1995 — Сто и одна ночь Симона Синема
 1996 — Непредсказуемая природа реки / Les Caprices d’un fleuve 1996 — Безрассудный Бомарше / Beaumarchais, l’insolent 2000 — Актёры
  — На пределе возможного / In extremis 2002 — Если повезёт / Жан-Пьер 2003 — Ключи от машины / Les Clefs de bagnole 2005 — V.I.P. — квартал / Quartier V.I.P.  2006 — Монсеньер Макс / Monsieur Max''

Документальные фильмы 
 2014 — Жан-Клод Бриали. Человек, которому не хватало любви / Jean-Claude Brialy, l’homme qui voulait tant être aimé (реж. Лоран Аллен-Карон / Laurent Allen-Caron)

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Лауреаты премии «Сезар»
Похороненные на кладбище Монмартр